Sneeuwwitje (en de 7 dwergen), een meermaals door de Duitse gebroeders Grimm opgetekend sprookje
 Sneeuwwitje en de zeven dwergen (1937), een door Walt Disney geproduceerde Amerikaanse animatiefilm uit 1937

Zie ook
 Sneeuwwitje (doorverwijspagina)